Projectie heeft verschillende betekenissen:

Afbeelding
projectie (natuurkunde), (licht)stralen of deeltjesbundels maken een afbeelding van een voorwerp op een scherm
projectie (fotografie), het weergeven van dia's of filmbeelden op een scherm met een projector
kaartprojectie, een term uit de cartografie
vectorprojectie, projectie van vectoren in de wiskunde
projectie (wiskunde), een complexe ruimte tot een van haar componenten herleiden
projectiemethode, in het technisch tekenen is dit een term voor het tekenen van een object volgens bepaalde aanzichten

Psychologie
projectie (psychologie), een afweermechanisme uit de psychologie